H63 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico DeKalb Observatory di Auburn (Indiana)